Beta-Koeffizient steht für:
 Regressionskoeffizient (Beta-Werte), in der Statistik
 Betafaktor (β), finanzmarkttechnischer Begriff